Toponímia:
 Campillo de Altobuey, municipi de la província de Conca
 Campillo de Aragón, municipi a la comarca de la Comunitat de Calataiud de la província de Saragossa (Aragó, Espanya)
 Campillo de Aranda, municipi de la comarca de Ribera del Duero de la província de Burgos (Castella i Lleó, Espanya)
 Campillo de Arenas, municipi de la província de Jaén
 Campillo de Azaba, municipi de la província de Salamanca
 Campillo de Deleitosa, municipi de la província de Càceres
 Campillo de Dueñas, municipi de la província de Guadalajara
 Campillo de Llerena, municipi de la província de Badajoz
 Campillo de Ranas, municipi de la província de Guadalajara
 El Campillo (Huelva), municipi de la província de Huelva
 El Campillo (Valladolid), municipi de la província de Valladolid
 El Campillo de la Jara, municipi de la província de Toledo
 Riu Campillo, riu afluent del Pisueña (Cantàbria)
 Villanueva del Campillo, municipi de la província d'Àvila
 Biografies:
 Juan Campillo García, ciclista
 Maria Campillo i Guajardo (Alhama de Aragón, 1953), professora de literatura catalana contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona
 Neus Campillo i Iborra, professora de filosofia
 Óscar Campillo Madrigal (La Mata de la Riba, Lleó, 1961), periodista espanyol i nomenat Director General de Comunicació i Relacions Institucionals del Grup Vocento
 Queca Campillo (Càceres, 1950 - 2015), fotoperiodista i una de les primeres dones que es van dedicar al periodisme gràfic a Espanya 
 Sergi Campillo Fernández, científic, activiste i polític valencià, membre d'Iniciativa del Poble Valencià i regidor de l'Ajuntament de València